François Simon peut faire référence à :
 François Simon (1887-1965), homme politique luxembourgeois ;
 François Simon (1917-1982), acteur et metteur en scène suisse ;
 François Simon (1953-), critique gastronomique français ;
 François Simon (1968-), coureur cycliste français.
 La rue François-Simon, rue de Marseille.